Trekanten kan syfta på:
Trekanten – tätort i Kalmar kommun
Trekanten (sjö) – sjö i Stockholms kommun
Trekanten, Helsingfors – park i Helsingfors, även känd som Dianaparken
Trekanten, Hälsingland – sjö i Ovanåkers kommun
 Trekanten, Sala kommun – by i Sala kommun
Trekanten, Sävsjö – stadsdel i Sävsjö

Se även
Trekant